Jonathan Bennett (philosophe) (né en 1930), philosophe anglais
 Jonathan Bennett (acteur) (né en 1981), acteur américain
 Jonathan Bennett (né en 1973), créateur de AutoIt 
, mathématicien britannique